A 2010-es FIA GT1 világbajnoksággal indult útjára az FIA GT1 világbajnokság, felváltva az FIA GT Bajnokságot, ami 1997 és 2009 között rendezett versenyeket. Ez az első sportautó világbajnokság amit az FIA felügyel a prototípusok számára kiírt Sportautó-Világbajnokság 1992-es megszűnése óta.

A bajnokságot az SRO (Stéphane Ratel Organisation) hozta létre, az FIA GT1 világbajnokság 10 versenyt rendez ebben az évben négy kontinensen. A sorozat szabályai szerinti maximum hat gyártó nevezett a sorozatba. Tizenkét csapat képviseli magát a szériában az Aston Martin, a Chevrolet, a Ford, a Lamborghini, a Maserati és a Nissan autóival. A legtöbb pontot szerző versenyzőt(ket) és a legtöbb pontot szerző csapatot nyilvánítják világbajnokká.

Versenynaptár 
Az SRO előzetes 2010-es versenynaptára 12 versenyt tartalmazott. A felülvizsgált naptárt 2009. október 21-én jelentették be ami szerint törölték az argentin, az ausztrál, a bolgár, az olasz, a román és orosz versenyt. Az ausztrál Eastern Creek Raceway is próbálkozott a versenyrendezés lehetőségével de sikertelenül jártak, míg az Eurasia Autodromót azért törölték, mert késtek a pálya építésének befejezésével, a román verseny pedig a kormányváltás miatt maradt el. 2009. december 11-én adtak ki megint egy naptárverziót, amiben nem szerepelt a kanadai, magyar és kínai verseny de a korábban törölt argentin verseny viszont ismét szerepel. A Yas Marina Circuit nevű pálya csak később került bele a naptárba de az lett az évnyitó verseny, amit április 17-én rendeztek az eredeti időponthoz képest két héttel később, hogy elkerüljék a konfliktust az FIA Cross Country Rali Világkupával a versenyek rendezési időpontjának egybeesése miatt. Az angol versenyt, a RAC Tourist Trophyt a frissen felújított Silverstone Circuit nevű pályán tartották. A Circuit de Spa-Francorchamps pályán, a GT1 verseny külön lesz a Spa-i 24 órás autóversenytől, de egy hétvégén.

Minden hétvégén két darab egyórás versenyt tartanak egy Kvalifikáló és egy bajnoki versenyt. Az európai versenyeken az FIA GT1 világbajnokság az FIA GT3 Európa bajnoksággal közös pályákat használ.

Nevezések

Gyártók 

Maximum hat gyártó nevezhet a sorozatba és két csapatot köteles ellátni. A szoros versenyek érdekében az FIA úgynevezett ballasztsúlyokat helyez a legtöbb autóba, hogy az esetleges különbségeket így egyenlítsék ki. Az FIA Christophe Bouchut-val, Anthony Davidson-al, és Heinz-Harald Frentzen teszteltette az autókat a Circuit Paul Ricard pályán és az első futamnak helyet adó Yas Marina Circuit pályán, hogy milyen ballasztsúlyokat adjanak az autókba.

2009 júniusában már három gyártó is jelezte nevezési szándékát 2010-es. A Nissan gyári csapata, a Nismo, a GT-R-rel nevezett a GT1-es Világbajnokságba; a GT-R autót elindították néhány versenyen a 2009-es FIA GT bajnokságban Gigawave Motorsport színeiben. A Ford az egész 2009-es évben fejlesztette a Ford GT autót a svájci Matech Concepts-nek. A Lamborghini nevezett harmadikként, a Murciélago LP670-4 SV autóval a Reiter Engineering színeiben.

Az első három gyártó közül az Aston Martin Racing és a Prodrive kérelmet nyújtott be az Aston Martin DBR9 módosítására, hogy elinduljanak a bajnokságban. A General Motors a Corvette-re is kért módosításokat, hogy elindulhassanak a bajnokságban. A Maserati és a Saleen is kérelmet nyújtott be de a Maserati MC12 és a Saleen S7 nem felelt meg a követelményeknek, miszerint 300 autót legyártanak 2010-ben. 2009 novemberében az SRO megerősítette hat gyártó nevezését, méghozzá a Corvette, az Aston Martin, a Maserati valamint a Nissan, a Ford, és a Lamborghini.

Csapatok 
Minden gyártó 2-2 csapatot köteles ellátni. A Ford a Matech Concepts és  VDS Racing Team-et fogja támogatni. A francia Hexis Racing is jelezte indulási szándékát az Aston Martinnal valamint a Hexis Racing is Aston Martinnal fog indulni. A Swiss Racing Team november 5-én jelentette, hogy ők is indulnak a bajnokságban a Nissan GTR-rel a Sumo Power GT-vel együtt amit a Gigawawe Motorsport használt a 2009-es FIA GT bajnokságban.

Maserati továbbra is támogatja az ötszörös bajnok Vitaphone Racing Team csapatot, és egy új csapatot, az Altfrid Heger által alapított német Triple H Team Hegersportot. A Corvette FIA GT1 Világbajnokságban is támogatja a DKR Engineering és a Selleslagh Racing Team csapatot. A Mad Croc Racing és Phoenix Racing meg Carsport Holland csapat Phoenix Racing Carsport néven egyesül. A Lamborghini a Reiter Engineeringet, és az előző FIA GT partnert, a Münnich Motorsportot támogatja.

2010. január 17-én az SRO bejelentette azt a tizenkét csapatot, amely rajthoz áll a bajnokságot.

Versenyzők 
Hét korábbi FIA GT bajnok - köztük Michael Bartels és Andrea Bertolini is Vitaphone Racing Team Maserat-val - nevezett a szezonban. A háromszoros bajnok Christophe Bouchut a Münnich Motorsport Lamborghinijét vezeti, az 1998-as FIA GT bajnok Ricardo Zonta is Lamborghinivel megy, de ő a Reiter csapattal. Az 1999-es FIA GT bajnok, és a sorozatban legtöbb győzelmet szerző Karl Wendlinger is versenyzik a Nissan autójával 2000-es FIA GT bajnok Jamie Campbell-Walter-rel együtt, Wendlinger a Swiss Racing Team színeiben, Walter a Sumo Power csapatnál versenyzik. A 2003-as bajnok Matteo Bobbi a Hengersport féle Maseratival versenyzik a szezonban. A 2004-es Le Mans-i 24 órás verseny győztese Seiji Ara a Swiss Racingnél, a 2007-es FIA GT3 Európa-bajnok Henri Moser a Hexis-nél, a 2008-as Le Mans széria bajnoka Tomáš Enge és Stefan Mücke vezet a Young Driver AMR csapatnál, az Amerikai Le Mans széria bajnoka Mika Salo és Oliver Gavin a Mad-Croc csapat Corvette, és a kétszeres Super GT bajnok Michael Krumm Sumo Powert erősíti majd.

Több versenyző már indult más világbajnokságon, például a Formula–1-ben vagy a túraautó-világbajnokságban. Romain Grosjean 2009-ben a Formula–1-ben a Renault-nál versenyzett, most Matech Competition-nél versenyzik a GT1-es bajnokságban, a korábbi Formula–1 versenyző Enrique Bernoldi a legjobb újonc lett a 2009-es FIA GT bajnokságban, idén a Vitaphone Maseratival versenyzik.  Jean-Denis Délétraz egyéb versenyágakban nem nagyon versenyzett még. Van olyan versenyző, aki túraautó-versenyző volt például a Hegersport alapító Altfrid Heger és a 2005-ös WTCC Privátbajnok Marc Hennerici.

Egyedi párost alkotnak a 6-os számú Matech Ford pilótái mert ők alkotják az első női párost. A két svájci versenyzőnő, Natacha Gachnang és Cyndie Allemann rendelkeznek nyíltkerekes versenyzési tapasztalattal, de ez az első sportautóverseny mindkettőjük számára.

Csapatok és versenyzők

Végeredmények és bajnoki állások

Versenyeredmények

Bajnokság 
Az első úgynevezett kvalifikációs versenyen csak az első három helyezett kap pontot, a második úgynevezett bajnoki versenyen már az első tíz kap pontot. A résztvevőknek a verseny 75%-át teljesíteni kell, hogy a pozíciója alapján megkapja a nekijáró pénzdíjat.

Versenyzők bajnoki állása 

|}

Csapatok bajnoki állása

Jegyzetek 

Gt1vilagbajnoksag